Smile.dk — шведская поп-группа, которая получила известность благодаря своей знаменитой песне «Butterfly» из серии игр Dance Dance Revolution. Окончание «.dk» означает Denmark (Дания). Оно появилось по причине того, что первый альбом группы был нацелен на датский рынок.

Альбомы 

 Smile (1998)
 Butterfly
 Coconut
 Sweet Senorita
 Middle of the Night
 Tic Toc
 Get Out
 Boys
 Mr. Wonderful
 Knock Knock
 Comme Ci Comme Ca
 Happy in Love

 Future Girls (2000)
 Future Girls
 Doo-Be-Di-Boy
 Hollywood
 Counting on You
 Dancing All Alone
 Together
 Heal My Broken Heart
 Kissy Kissy
 Love & Devotion
 Don’t Let Go
 Dragonfly
 Do You
 Someday
 Dancing All Alone (Kimono Mix)

 Smile Paradise (2001)
 Dancing All Alone
 Dancing All Alone (Kimono mix)
 Petit Love
 Doo-Be-Di-Boy (KCP mix)
 Butterfly (Upswing mix)
 Butterfly (Hyper K-mix)
 Boys (Euro mix)

 Golden Sky (2002)
 Domo Domo Domo
 Golden Sky
 Come Chameleon
 Ding Ding Dong
 This Is the Time (Eoo Eoo)
 Don’t Believe You’re Leaving
 First Time Lovers
 I’ll Be There
 Smile
 Maybe
 Tokyo

 Party Around the World (2008)
 Doki Doki
 Japanese Boy
 Temptation Island
 Nothing’s Missing (For Once in My Life)
 Koko Soko
 Summer Party
 It’s in Your Melody
 Chicks Tricks
 Hummingbird
 Paradise
 Tomoe
 Around the World
 Heal My Broken Heart

 Forever (2017)
 Karaoke Star
 Boys
 Kick Back
 Our Little Corner
 Butterfly 
 My Candycrush
 Mr Wonderful 
 Futuregirls
 Within a Fantasy 
 Einstein On The Beach
 Dragonfly
 Moshi Moshi
 Smile 
 Butterfly (Deep House Remix)
 Boys (Stackstorm Geisha Remix)
 Our Little Corner (Summer Breeze Remix)

 Не вошедшие в альбомы:
Circuit Girl (Swing Mix) (2003)
A Geisha’s Dream (feat. NAOKI) (2009)
X-Mas Party (Summer Party) (2009)
Koko Soko 2016 (2016)

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Поп-группы Швеции